Баттенберг ():
 Баттенберг (Едер) — місто в німецькій землі Гессен;
 Баттенберг (Пфальц) — комуна в німецькій землі Рейнланд-Пфальц;
 Баттенберги — морганатична гілка Гессенського можновладного будинку:
 Олександр Баттенберг (1857—1893) — князь Болгарії (1879—1886);
 Аліса Баттенберг (1885—1969) — мати британського принца-консорт Філіпа, свекруха англійської королеви Єлизавети II;
 Вікторія Євгенія Баттенберг (1887—1969) — королева Іспанії (1906—1931), дружина короля Альфонса XIII;
 Генріх Баттенберг (1858—1896) — принц;
  Джордж Баттенберг (після 1917 року —  Маунтбеттен ; 1892—1938) — 2-й маркіз Мілфорд-ХайВей;
  Луїза Баттенберг (після 1917 року —  Маунтбеттен ; 1889—1965) — королева Швеції (1950—1965), друга дружина короля Густава VI Адольфа;
  Луїс Баттенберг (після 1917 року —  Маунтбеттен ; 1900—1979) — британський військово-морський і державний діяч, адмірал флоту, 1-й граф Маунтбеттен-Бірманський;
 Людвіг Олександр Баттенберг (після 1917 року —  Маунтбеттен ; 1854—1921) — британський військово-морський і державний діяч, адмірал флоту, 1-й маркіз Мілфорд-Хейвен;
  Марія Баттенберг (1852—1923) — перекладачка і письменниця;
 Моріц Баттенберг (1891—1914) — член Британської королівської родини, останній онук королеви Вікторії, загинув у Першій світовій війні;
 Франц Йосип Баттенберг (1861—1924) — принц.

Див. також 
Торт «Баттенберг» — торт у рожево-жовту шахову клітинку.